Ранчо Дон Алфонсо има више значења:

 Ранчо Дон Алфонсо (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Дон Алфонсо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику